

Bohunice, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale

Bohunice, comune del distretto di Levice, nella regione di Nitra 
 Bohunice, comune del distretto di Ilava, nella regione di Trenčín